Покро́вское (ранее — Покро́вская) — остановочный пункт линии МЦД-2 Московских центральных диаметров на Курском направлении МЖД в Москве. Открыт в 1951 году. Располагается на границе районов Чертаново Южное и Бирюлёво-Западное. Состоит из двух боковых высоких платформ. Оборудован турникетами в 2014 г. К северу от остановочного пункта проходит путепровод улицы Подольских Курсантов. Путепровод соединён с платформами лестницами и служит также как надземный переход между ними. Около платформы возводится Юго-Восточная хорда.

К западу от остановочного пункта — храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, далее — жилая застройка. К востоку — два главных пути Курского хода, используемых для грузового движения, далее — подъездные пути станции Красный Строитель, ведущие в промышленную зону. К югу, с восточной стороны от путей — Покровское кладбище.

Движение 
На платформе останавливаются все поезда, кроме экспрессов. Пригородное пассажирское сообщение осуществляется электропоездами серий ЭП2Д, ЭГ2Тв (напряжением питания 3000 Вольт постоянного тока, предназначенные для эксплуатации на путях с шириной колеи 1520 миллиметров). Беспересадочное сообщение осуществляется (самые дальние точки): на север — до станции Нахабино, на юг — до станции Тула-1 Курская.
С 21 ноября 2019 года в связи с открытием МЦД-1 было приостановлено транзитное движение на Смоленское направление .

Наземный общественный транспорт

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-2